Az indianapolisi nagydíj volt a 2015-ös MotoGP-világbajnokság tizedik futama. A versenyt Indianapolisban rendezték augusztus 9-én.

A királykategória versenyét Marc Márquez nyerte, a Moto2-ben Álex Rins végzett az élen, míg a Moto3-ban Livio Loi diadalmaskodott, utóbbi pályafutása során először.

MotoGP

Moto2

Moto3

Források 

Indy
motogp
Moto